Чжен Цзє була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Міхаелла Крайчек виграла титул, у фіналі перемігши Івету Бенешову з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Moorilla Hobart International, одиночний розряд
Moorilla Hobart International 2006